Les eleccions legislatives sueques del 1964 es van celebrar el 20 de setembre de 1964. Els més votats foren els socialdemòcrates i Tage Erlander fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 20 de setembre de 1964 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Tage Erlander
|align=right| 2.006.923
|align=right| 47,3
|align=right| 113
|align=right| -1 
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right| Bertil Ohlin
|align=right| 723.986
|align=right| 17,1
|align=right| 43
|align=right| +3
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Dretista(Högerpartiet)
|align=right|Gunnar Heckscher
|align=right| 582.609
|align=right| 13,7
|align=right| 33
|align=right| -6
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Günnar Hedlund
|align=right| 570.017
|align=right| 13,4
|align=right| 36
|align=right| +2 
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit Comunista de SuèciaSveriges Kommunistiska Parti
|align=right| C.-H. Hermansson
|align=right| 221.746
|align=right| 5,2
|align=right| 8
|align=right| +3
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Unió Demòcrata CristianaKristdemokraterna
|align=right| Birger Ekstedt
|align=right| 75.389
|align=right| 1,8
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor=yellow align=center | 
|align=left| Unió Cívica Medborgerlig Samling
|align=right| Carl Göran Regnéll
|align=right| 64.787
|align=right| 1,5
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| ?
|align=right| ?
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 83,3%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 4.273.595
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|233'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1964